William Brady – arcivescovo statunitense
William Brady – calciatore irlandese
William A. Brady – imprenditore, impresario teatrale e produttore cinematografico statunitense
William V. Brady – politico statunitense